«Просто сказки» () — сборник сказок Редьярда Киплинга, опубликованный в 1902 году.

Описание 
Сказки были впервые опубликованы в 1902 году и представляли собой так называемые porquoi stories (почему-рассказы). Иными словами, в них рассказывалось о появлении тех или иных явлений окружающего мира. Этим сказкам предшествовал рассказ Киплинга «Как появился страх» из Второй книги джунглей (1895 г.). В нём Маугли узнает историю о том, откуда у тигра появились его полоски.

«Просто сказки», как правило, посвящены тому, как некоторое конкретное животное поменяло свой первоначальный облик в результате действий человека или сказочного существа. Например, Кит не может проглотить человека, потому что однажды проглотил Моряка, который закрепил внутри деревянную решетку, которая не даёт ему проглатывать других людей. Верблюд приобрёл горб в наказание от Джина, Владыки Всех Пустынь, за отказ работать (и горб позволяет ему дольше работать без еды). Пятна у Леопарда нарисовал Эфиоп (после того, как сам выкрасился в чёрный цвет). Мощные задние лапы, длинный хвост и прыгающая манера передвижения появились у Кенгуру после того, как он весь день бежал от Динго.

Список сказок

Экранизации 

 1936. Слонёнок
 1936. Отважный моряк
 1938. Почему у носорога шкура в складках?
 1967. Слонёнок (мультфильм)
 1968. Кот, который гулял сам по себе
 1981. Ёжик плюс черепаха
 1984. Как было написано первое письмо
 1988. Кошка, которая гуляла сама по себе (мультфильм)

Интересные факты 
Название этой книги на языке оригинала превратилось в ироничную характеристику , обозначающую в англоязычной академической публицистике ненаучное теоретическое обоснование.

Примечания

Ссылки 

Произведения Редьярда Киплинга
Литературные сборники 1902 года
Книги с животными в качестве главных персонажей
Сборники легенд и сказок